Tobolowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Tobolowsky (1920–2006), US-amerikanischer Fernsehproduzent
 Stephen Tobolowsky (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler und Autor